Danser ist der Familienname folgender Personen:

 Benedictus Hubertus Danser (1891–1943),  niederländischer Botaniker
 Simon de Danser (1579–1611), niederländischer Kaperfahrer und Korsar

und der Name eines Unternehmens:
 Danser Group, europäische Binnenreederei-Gruppe

sowie der Titel einer französischen Zeitschrift über Tanz
 Danser (Zeitschrift)

Siehe auch:
 Danzer